Апраксино — название населённых пунктов в России:

 Апраксино — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Апраксино — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Апраксино — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Апраксино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Апраксино — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Апраксино — устаревшее название (до середины 19 в.) села Малая Пица, ныне в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Апраксино — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Апраксино — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Апраксино — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 
 Апраксин
 Апраксина
 Апраксины